Girassol
 Girassol (distrito)
 Girassol (escola de samba)
 Girassol (canção)

Desambiguação